Мишле́н () може да се отнася до:

 Мишлен – френска компания, производител на автомобилни гуми.
 Мишлен – ежегоден кулинарен гид – справочник.
 Андре Мишлен (1853 – 1931) – френски предприемач, съосновател (с брат си Едуар Мишлен) на компанията за гуми „Michelin“ и създател на кулинарния гид „Мишлен“.
 Едуар Мишлен (1859 – 1940) – френски предприемач, съосновател (с брат си Андре Мишлен) на компанията за гуми „Michelin“.